Coppa Italia – rozgrywki o randze pucharu kraju organizowane we Włoszech:
 piłka nożna:
 Puchar Włoch w piłce nożnej
 Puchar Włoch w piłce nożnej kobiet
 Puchar Serie C w piłce nożnej
 Puchar Serie D w piłce nożnej
 Młodzieżowy Puchar Włoch w piłce nożnej
 Amatorski Puchar Włoch w piłce nożnej
 koszykówka:
 Puchar Włoch w koszykówce mężczyzn
 Puchar Włoch w koszykówce kobiet
 piłka ręczna:
 Puchar Włoch w piłce ręcznej mężczyzn
 Puchar Włoch w piłce ręcznej kobiet
 piłka siatkowa:
 Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
 Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
 rugby union:
 Puchar Włoch w rugby union mężczyzn
 Puchar Włoch w rugby union kobiet